La 68ª edizione della NHK Cup è un torneo professionistico di go che si è disputata dal 9 marzo 2020 al 21 marzo 2021. Nella NHK Cup, a differenza di altri titoli giapponesi, il vincitore della precedente edizione non gioca solo la finale, ma passa automaticamente il primo turno a eliminazione diretta. Il vincitore è stato Ichiriki Ryo Tengen, alla seconda vittoria in cinque finali, di cui tre consecutive.

Svolgimento 

Il torneo è disputato da 50 professionisti giapponesi

Collegamenti esterni 
 68th NHK Cup

Competizioni di go giapponesi